Chicken Little es el título de una fábula, también conocida como Henny Penny o Chicken Licken.

Chicken Little puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Chicken Little (película de 1943), cortometraje creado por Walt Disney durante la Segunda Guerra Mundial.
 Chicken Little (película de 2005), primer largometraje de animación que la compañía Walt Disney Pictures ha presentado en formato 3D.
 Chicken Little (videojuego), videojuego de acción/aventura, basado en la película de animación por computadora (largometraje en formato 3D).
 Disney's Chicken Little: Ace in Action, videojuego multiplataforma basado en el final de la película de animación por computadora del año 2005, y titulado 'Chicken Little'.